Сен-Фильбер-де-Гран-Льё () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны  Ла-Лимузиньер, Ла-Шеврольер, Сен-Коломбан, Сен-Люмин-де-Куте и Сен-Фильбер-де-Гран-Льё.

В результате реформы 2015 года состав кантон изменился: в него вошли коммуны упраздненных кантонов Леже и Эгрефёй-сюр-Мен.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Женестон (3 677 чел.)
 Коркуэ-сюр-Лонь (3 022 чел.)
 Ла-Лимузиньер (2 467 чел.)
 Ла-Шеврольер (5 782 чел.)
 Ле-Биньон (3 907 чел.)
 Леже (4 565 чел.)
 Морнбер (3 191 чел.)
 Пон-Сен-Мартен (6 470 чел.)
 Сен-Коломбан (3 417 чел.)
 Сен-Люмин-де-Куте (2 229 чел.)
 Сен-Фильбер-де-Гран-Льё (9 076 чел.)
 Тувуа (1 867 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 33,0 % голосов против 23,1 % у Марин Ле Пен и 18,4 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 62,7 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 25,8 %, Франсуа Фийон – 20,1 %, Жан-Люк Меланшон – 19,6 %, Марин Ле Пен – 18,6 %; 2 тур: Макрон – 69,8 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 28,6 %, Франсуа Олланд — 27,3 %, Марин Ле Пен — 15,8 %; 2 тур: Саркози — 51,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют мэр коммуны Пон-Сен-Мартен Янник Фетиво (Yannick Fétiveau) и мэр коммуны Женестон Карин Павиза (Karine Paviza) (оба – Разные правые).

Ссылки